Dschawad (, auch Javad oder Jawad) ist ein arabischer männlicher Vorname.

Namensträger 

 Muhammad al-Dschawād (811–835), neunter Imam nach dem Glauben der Zwölferschiiten (Imamiten)

 Ahmed Javad (1892–1937), aserbaidschanischer Dichter
 Mohammad Dschawad Bahonar (1933–1981), schiitischer Geistlicher und iranischer Politiker
 Jawad al-Bulani (* 1960), irakischer Politiker
 Javad Davari (* 1983), iranischer Basketballspieler
 Jawad Ghaziyar, afghanischer Sänger
 Javad Kazemian (* 1981), iranischer Fußballspieler
 Javad Khan (17**–1804), Großkhan des Khanat Gəncə
 Dschawad al-Maliki (* 1950), irakischer Politiker, bekannter als Nuri al-Maliki
 Javad Nekounam (* 1980), iranischer Fußballspieler
 Javad Nurbakhsh (1926–2008), muslimischer Mystiker
 Javad Tabatabai (1945–2023), iranischer Philosoph und Autor

Siehe auch 
 Gawad

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname